Фукуда (福田) — японське прізвище.

 Фукуда Сіґео (1932–2009) — японський скульптор, графік і дизайнер плакатів.
 Фукуда Такео (1905–1995) — прем'єр-міністр Японії в 1976–1978.
 Фукуда Ясуо (1936) — 91-й прем'єр-міністр Японії (26 вересня 2007 — 24 вересня 2008), старший син Фукуди Такео.

Японські прізвища